Iveković ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Iveković (1938–2021), jugoslawischer bzw. kroatischer Diplomat und Politikwissenschaftler
 Mladen Iveković (1903–1970), jugoslawischer Diplomat
 Oton Iveković (1869–1939), jugoslawischer Maler
 Rada Iveković (* 1945), jugoslawische Philosophin
 Sanja Iveković (* 1949), kroatische Künstlerin